

Дубовка — село, Абайський район, Карагандинська область

Дубовка — село, Гинчештський район

Дубовка — місто, Дубовський район, Волгоградська область
 Дубовка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дубовка — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Дубовка — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Дубовка — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Дубовка — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Дубовка — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Дубовка — селище, Шумерлинський район, Чувашія

Див. також 
 Дубівка